Нови-Козяк () — село в Сербии, в общине Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 768 жителей (по переписи населения 1991 года — 997 жителей).

Демография 
В селе Нови-Козяк, по переписи 2002 года проживали 643 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 44,5 лет (43,1 года у мужчин и 45,8 года у женщин). В селе есть 268 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,87.

|}

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Воеводины